In 1962 werd de 23ste editie van de Pervaja Liga gespeeld, de tweede hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. In deze tijd heette de competitie nog Klasse B.  De competitie werd gespeeld van 14 april tot 9 november. De competitie was in meerdere zones verdeeld, die ook meerdere kampioenen opleverden. Spartak Krasnodar, Troedovye Rezervy Loeganks en Sjachtjor Karaganda werden kampioen.

Russische Federatie

Zone I
Troed Kaliningrad wijzigde de naam in Vympel Kaliningrad, Troed Toela in Sjachtjor Toela. Sjachtjor Stalinigorsk wijzigde de naam in Chimik en de stadsnaam Stalinogorsk werd gewijzigd in Novomoskovsk. Raketa Gorki verhuisde naar de stad Sormovo.

Zone II
Torpedo Gorki wijzigde de naam in Tsjajka Gorki en Stroitel Saransk in Spartak Saransk.

Zone III
Spartak Stavropol wijzigde de naam in Dinamo Stavropol. De stad Stalingrad werd omgedoopt in Volgograd.

Zone IV
Metalloerg Nizjni Tagil wijzigde de naam in Oeralets Nizjni Tagil en Spartak Oeljanovsk in Volga Oeljanovsk.

Zone V
De stad Stalinsk werd omgedoopt in Novokoeznetsk.

Eindronde

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Oekraïne

Eerste ronde

Zone I
De stad Stanislav wijzigde de naam in Ivano-Frankovsk.

Zone II
Chimik Dnjeprodzerzjinsk wijzigde de naam in Dnjeprovets Dnjeprodzerzjinsk, Zvezda Kirovograd in Dinamo Kirovograd en Avangard Krivoj Rog in Gornjak Krivoj Rog.

Zone III
Metalloerg Dnjepropetrovsk wijzigde de naam in Dnjepr Dnjepropetrovsk.

Tweede ronde

Plaats 1-6
Door competitiehervorming in 1963 moesten een heel aantal clubs in 1962 van start in de derde klasse.

Plaats 7-17

Plaats 18-28

Plaats 29-39

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Republieken

Zone I

Zone II
Kopet-Dag Asjchabad wijzigde de naam in Stroitel Asjchabad en Spartak Fergana in Neftjanik Fergana. De stad Stalinabad kreeg de naam Doesjanbe. 

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Finale

Kampioen

Zie ook
 Sovjet Top Liga 1962

Externe link
 RSSSF

Pervaja Liga
Competitievoetbal 1961/62